Il singolare del WCT Finals 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Joakim Nyström.

Ivan Lendl ha battuto in finale 7–6, 6–4, 6–1 Tim Mayotte.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1985